Murgești (Buzău), een gemeente in het Roemeense district Buzău
 Murgești (Gorj), een plaats in de stad Turceni in het Roemeense district Gorj
 Murgești (Mureș), een plaats in de gemeente Acățari in het Roemeense district Mureș